Straße des Friedens 60 ist die Adresse folgender Bauwerke:

 Apotheke Weißes Roß, Radebeul
 Straße des Friedens 60 in Röbel/Müritz, siehe Liste der Baudenkmale in Röbel/Müritz